Колонија Виљануева има више значења:

 Колонија Виљануева (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Виљануева (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику